Hikmet El Atili est écrivain, poète et journaliste dans le quotidien Al Watan. Il est d’origine palestinienne et vit aux États-Unis.

Atili
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)